Berjozovka, falu Oroszországban, az Altaji határterület Pervomajszkojei járásában
 Berjozovka, falu Oroszországban, az Amuri terület Ivanovkai járásában
 Berjozovka, városi jellegű település Oroszországban, a Krasznojarszki határterület Berjozovkai járásának székhelye
 Berjozovka, falu Oroszországban, a Permi határterület Berjozovkai járásának székhelye
 Bjarozavka (belaruszul: Бярозаўка, lengyelül: Brzozówka, oroszul: Берёзовка), város orosz neve Fehéroroszországban, a Hrodnai terület Lidai járásában